Person of Interest puede referirse a:

 Person of Interest es una canción de la estadounidense Rebecca Black.
 Person of Interest es una serie de televisión de la cadena estadounidense CBS.